Den gamle Latinskole kan hetyde til flere artikler:

 Den gamle Latinskole (Kalundborg)
 Den gamle Latinskole (Skælskør)
 Den gamle Latinskole (Slagelse)